Als Currybratwurst bezeichnet man:

eine Bratwurstsorte, siehe Bratwurst
Currywurst